Константин Палеолог, познат и као монах Атанасије (грчки: Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος; јесен 1261. — 5. мај 1306), је био византијски војсковођа и припадник династије Палеолог. Био је син цара Михаила VIII Палеолога и деда српске краљице Марије. Дворац Константина Порфирогенита Палеолога добио је назив по њему.

Биографија 
Константин је био трећи син Михаила VIII Палеолога (1259-1282) и Теодоре Дукине Ватацине. Рођен је на јесен 1261. године, непосредно по ослобађању Цариграда и рушења Латинског царства. Стога му се приписује епитет "порфирогенит", односно "рођен у пурпуру". Могуће је да му је отац доделио титулу деспота. Константин је 1280. године учествовао у рату против Срба у Македонији. Србијом је тада владао краљ Драгутин (1276-1282) током чије владавине није било озбиљнијих сукоба са Византијом. Константин је учествовао и у походу против турских пљачкаша у Малој Азији. Успешно је очистио долину Великог Меандра од пљачкаша. Касније је обновио чувени Студитски манастир у Цариграду. Његов старији брат Андроник наследио је оца на престолу (1282-1328). Константин се 1292. године сукобио са својим братом те је притворен. Касније је постао монах по имену Атанасије. Умро је 5. маја 1306. године у Цариграду. Сахрањен је у манастиру Липс.

Породица 
Константин је био ожењен Ирином Палеолог Раолином. Имао је једног сина, панхиперсеваста Јована Палеолога, оца српске краљице Марије, супруге Стефана Дечанског (1321-1331).

Породично стабло

Референце

Извори 
 
 Trapp, Erich; Beyer, Hans-Veit; Kaplaneres, Sokrates; Leontiadis, Ioannis (1989). "21492. Παλαιολόγος Κωνσταντῖνος". Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit (in German). 9. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Рођени 1261.
Умрли 1306.
Палеолози
Деспоти
Византијске војсковође
Византијско-српски ратови